Sclerodiscus är ett släkte av svampar. Sclerodiscus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sclerodiscus